Big Prairie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Big Prairie Township (Michigan)
 Big Prairie Township (Missouri)